Funció
 papa, cap de l'església catòlica

Orfebreria
 Calze del Papa Luna peça d'orfebreria gòtica valenciana conservada aSanta Maria de Peníscola

Patronims
 Jacobus Clemens non Papa, compositor flamenc del segle XVI
 Jacobus Papa, poeta flamenc del segle XVI

Toponímia
 Castèunòu dau Papa, municipi francès
 Rocca di Papa, municipi italià